Арнетт Кобб (1918—1989) — американський джазовий саксофоніст (тенор).
 Ірвін Кобб (1876—1944) — американський автор, гуморист, редактор та сценарист.
 Кім Кобб ( 1974) — американська кліматологиня.

Кобб — селище, штат Вісконсин
 Кобб (округ, Джорджія), Округ Кобб () — округ (графство) у штаті Джорджія, США.
 Вест-Енд-Кобб-Таун (англ. West-End-Cobb-Town) — переписна місцевість та невключена територія в окрузі Калгун, штат Алабама, США.
 Кобб — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Кобб — підводний вулкан (-34 м)

Див. також 
 Коб (значення)